From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler ist der Originaltitel folgender Werke:

 Die heimlichen Museumsgäste, Kinderbuch von Elaine Lobl Konigsburg (1967)
 Der geheimnisvolle Engel, US-amerikanischer Film von Fielder Cook (1973) 
 Claudia und das Geheimnis des Engels, US-amerikanischer Film von Marcus Cole (1995)